Ошейниковая пустынная игуана () — ящерица семейства Crotaphytidae.

Описание 
Ошейниковая пустынная игуана достигает в длину до 35 см. Самцы этого вида окрашены чаще ярче чем самки. Самцы сверху желтоватые, светло-оранжевые, зеленовато-серые с мелкими светлыми пятнышками. Вдоль спины тянутся 5—6 светлых узких поперечных полос. На уровне передних лап с каждой стороны имеется ярко-чёрный поперечный ошейник, который окаймлен беловатыми или желтоватыми линиями. Голова сверху светло-серого или беловатого цвета с мелкими тёмными пятнами. Передние лапы яркого сине-зелёного цвета, задние синевато-зелёные со светлыми пятнышками. Может в зависимости от освещения изменять цвет.

Распространение 
Ошейниковая пустынная игуана распространена на юго-западе США, а также в Мексике в скалистых засушливых областях.

Питание 
Вид питается насекомыми, мелкими позвоночными животными, а также цветками, листьями и фруктами.

Образ жизни 
Ошейниковая пустынная игуана активна в дневное время. Она сидит часто на возвышенных местах, высматривая добычу и врагов. Животные могут передвигаться на задних ногах с высокой скоростью, при этом длинный хвост служит им балансиром.

Начиная с конца ноября животные впадают в зимнюю спячку на 2—3 месяца.

Размножение 
Это яйцекладущая ящерица. Самка откладывает 5—10 яиц. За сезон бывает 2 кладки. Через 3 месяца появляются молодые ящерицы.

Примечания

Литература 
 Husak, J. F., Fox, S. F, Lovern, M. B., and Van Den Bussche, R. A. 2006. Faster lizards sire more offspring: sexual selection on whole-animal performance. Evolution 60:2122-2130.

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1823 году
Crotaphytidae
Пресмыкающиеся Северной Америки